Districtul Carroll sau Districtul civil Carroll (conform originalului, Carroll Township) se poate referi la unul din următoarele trei sub-diviziuni administrative de ordin trei, toate din statul  al Statelor Unite ale Americii,

 Districtul Carroll,  comitatul Perry, statul  (conform, CR Twp PY - PA);
 Districtul Carroll, comitatul Washington, statul Pennsylvania, (conform, CR Twp WA - PA);
 Districtul Carroll comitatul York, statul Pennsylvania, (conform, CR Twp YK - PA).

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii